Formica fukaii — вид муравьёв рода Formica (Formicidae).

Распространение 
Китай, Япония.

Описание 
Длина около 5 мм: рабочие от 3,7 до 5,5 мм, матки до 6,9 мм. Окраска рабочих муравьёв двухцветная (голова и грудь рыжеватые, брюшко тёмно-бурое); голова с глубокой выемкой на затылочном крае, характерной для всех членов подрода Coptoformica. Стебелёк между грудью и брюшком состоит из одного членика петиоля с вертикальной чешуйкой. Служит хозяином для муравья-рабовладельца Polyergus samurai.

Систематика и этимология 
По наличию глубокой выемки на затылочном краю включён в состав подрода Coptoformica. Впервые был описан в 1914 году американским энтомологом Уильямом Уилером по материалам их Японии под названием Formica exsecta var. fukaii Wheeler, 1914. Назван в  честь сборщика типового материала Mr. T. Fukaii. Видовой статус получил в 1977 году. Матки и самцы были описаны в 1990 году. В 1977—2000 годах его младшим синонимом рассматривался вид Formica mesasiatica.

См. также 
 Formica

Примечания

Литература 
 
 Schultz R., Seifert B. 2007. The distribution of the subgenus Coptoformica Müller, 1923 (Hymenoptera: Formicidae) in the Palaearctic Region. Myrmecological News 10: 11—18.
 Seifert B. 2000. A taxonomic revision of the ant subgenus Coptoformica Mueller, 1923 (Hymenoptera, Formicidae). Zoosystema 22: 517—568.
Формики
Животные, описанные в 1914 году
Насекомые Азии